Carl Ekecrantz kan syfta på:

* Carl Ekecrantz (1811–1889), svensk läkare
 Carl Ekecrantz (1870–1923), svensk läkare